Натуральне число 640
 640 рік до нашої ери
 640 рік нашої ери